

Nederland 
 Noorderkerkstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Noorderkerkstraat (Elburg), een straat in Elburg
 Noorderkerkstraat (Groningen), een straat in Groningen

Suriname 
 Noorderkerkstraat (Paramaribo), een straat in Paramaribo